Рустам Ибрагимулы Ергали (; род. , Костанай, Казахская ССР, СССР) — казахстанский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника. В настоящее время является исполнительным директором баскетбольного клуба «Астана».

Карьера 
Свою карьеру Ергали начал в 2002 году в команде «Тигры Астаны». После образования баскетбольного клуба «Астана» в 2011 году, Рустам начал выступать за столичный клуб. Ергали является одним из самых титулованных представителей казахстанского баскетбола, за всю карьеру он 13 раз становился чемпионом Казахстана и 11 раз обладателем Кубка Казахстана.

На прошедшей 3 октября 2019 года в Нур-Султане предсезонной презентации баскетбольного клуба «Астана», Ергали заявил о завершении профессиональной карьеры игрока:

Достижения 
  Бронзовый призёр Кубка чемпионов ФИБА Азия: 2017
  Чемпион Казахстана (13): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2015/2016
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2003/2004
  Обладатель Кубка Казахстана (11): 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019
  Серебряный призёр Кубка Казахстана (2): 2005, 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Астана
Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Тигры Астаны»
Игроки БК «Астана»
Игроки сборной Казахстана по баскетболу
Баскетбольные функционеры Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса